Inharrime steht für:

 Inharrime (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Inharrime (Mosambik), Stadt in Mosambik
 Inharrime (Fluss), Fluss in Mosambik